De Brandaris, de huidige vuurtoren die in 1593-1594 gebouwd is.
Vuurtoren van Terschelling (1323), de voorloper van de Brandaris die in 1323 gebouwd werd en in 1594 gesloopt.